Le qualificazioni del singolare  del Blossom Cup 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kai-Lin Zhang (secondo turno)
  Wang Yafan (qualificata)
  Hao Chen Tang (qualificata)
  Miki Miyamura (qualificata)

  Fangzhou Liu (qualificata)
  Akari Inoue (secondo turno)
  Jia Xiang Lu (ultimo turno)
  Lu Guo (ultimo turno)

Wildcard 

  Kai-Lin Zhang (secondo turno)
  Jiaxi Lu (primo turno)
  Yuenu Li (primo turno)

  Xianghong Yin (primo turno)
  Hongrui Sun (primo turno)
  Jia Xiang Lu (ultimo turno)

Qualificate 

  Fangzhou Liu
  Wang Yafan

  Hao Chen Tang
  Miki Miyamura

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Blossom Cup 2013